Avan ist der Name folgender Orte:

 Avan, ein Distrikt der armenischen Hauptstadt Jerewan, siehe Awan (Jerewan)
 Avan (Luleå), Ort der Gemeinde Luleå, Schweden

Avan ist der Familienname folgender Personen:
 Fatih Avan (* 1989), türkischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Awan